Prima Ligă Belgiană este cea mai importantă competiție fotbalistică din Belgia. A fost fondată în anul 1895, R.S.C. Anderlecht fiind cel mai de succes club care evoluează în cadrul acesteia (34 de trofee câștigate), urmat de Club Brugge, Union Saint-Gilloise și Standard Liège. Este cunoscută oficial sub numele de Jupiler Pro League din motive de sponsorizare.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA în 2020

8  (8)  Prima Ligă Belgiană
 9   (11)  Eredivisie
 10   (9)  Premier Liga
 11  (10)  Süper Lig
 12  (12)  Bundesliga
 13  (16)  Superliga Daneză

Echipele prezente la startul sezonului 2017-2018

Campioanele Belgiei 

{| class="wikitable"
|-
! width=14% | Club Sportiv
! width=1% | Campioană
! width=100% | Anii câștigării titlului
|-
| R.S.C. Anderlecht
| <div style="text-align:center">34
|  1946-47, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1958-59, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1971-72, 1973-74, 1980-81, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1999-00, 2000-01, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2016–17  
|-
| Club Brugge
| <div style="text-align:center">18
|  1919-20, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1979-80, 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1995-96, 1997-98, 2002-03, 2004-05, 2015-16, 2017-18, 2019-20, 2021, 2022
|-
| Royale Union SG
| <div style="text-align:center">11
|  1903-04, 1904-05, 1905-06, 1906-07, 1908-09, 1909-10, 1912-13, 1922-23, 1932-33, 1933-34, 1934-35 
|-
| Standard Liège| <div style="text-align:center">10
|  1957-58, 1960-61, 1962-63, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1981-82, 1982-83, 2007-08, 2008-09 
|-
| Beerschot
| <div style="text-align:center">7
|  1921-22, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1927-28, 1937-38, 1938-39 
|-
| Racing de Bruxelles
| <div style="text-align:center">6
|  1896-97, 1899-1900, 1900-01, 1901-02, 1902-03, 1907-08 
|-
| RFC Liège
| <div style="text-align:center">5
|  1895-96, 1897-98, 1898-99, 1951-52, 1952-53 
|-
| Daring de Bruxelles
| <div style="text-align:center">5
|  1911-12, 1913-14, 1920-21, 1935-36, 1936-37 
|-
| R. Antwerp F.C.| <div style="text-align:center">4
|  1928-29, 1930-31, 1943-44, 1956-57 
|-
| K.R.C. Genk| <div style="text-align:center">4
|  1998-99, 2001-02, 2010-11, 2018-19 
|-
| K.V. Mechelen| <div style="text-align:center">4
|  1942-43, 1945-46, 1947-48, 1988-89 
|-
| K. Lierse S.K.
| <div style="text-align:center">4
|  1931-32, 1941-42, 1959-60, 1996-97 
|-
| Cercle Brugge K.S.V.| <div style="text-align:center">3
|  1910-11, 1926-27, 1929-1930 
|-
| K.S.K. Beveren
| <div style="text-align:center">2
|  1978-79, 1983-84 
|- 
| KAA Gent| <div style="text-align:center">1
|  2014-15 
|-
| R.W.D. Molenbeek
| <div style="text-align:center">1
|  1974-75 
|-
|}

 litere bolduite' cluburi aflate acum în prima divizie
 litere italice'' cluburi desființate

Orașele belgiene după numărul de titluri 
16 cluburi au devenit campioane ale Belgiei, ele provenind din opt orașe.

Performanțe în cupele europene

Cele mai mari realizări

Legături externe 
     The Belgian Football Association official website
  Sport website  - On the Jupiler League
  Pluto website  - Belgian football history
  RSSSF archive - All time tables
  Football results - Belgium football statistics

Fotbal în Belgia
Ligi naționale de fotbal din Europa